Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились 9 и 10 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

18-летний Пак Тхэ Хван принёс Республике Корея первое в истории олимпийское золото в плавании.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований новых мировых или олимпийских рекордов установлено не было.

Заплывы

Отборочные 
9 августа 2008, с 19:18 до 19:48 по местному времени (UTC+8)

Финал 
10 августа 2008, в 10:24 по местному времени

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Примечания 

Вольный стиль, мужчины, 400 м